Симфония № 2 (Айвз)
 Симфония № 2 (Альвен)
 Симфония № 2 (Бернстайн)
 Симфония № 2 (Бетховен), 1801—1802
 Симфония № 2 (Бородин)
 Симфония № 2 (Брамс), 1877
 Симфония № 2 (Брукнер), 1871—1872
 Симфония № 2 (Вайнберг)
 Симфония № 2 (Гайдн), между 1757 и 1761
 Симфония № 2 (Глазунов), 1886
 Симфония № 2 (Гречанинов)
 Симфония № 2 (Гурецкий)
 Симфония № 2 (Дворжак)
 Симфония № 2 (Дютийе)
 Симфония № 2 (Калинников)
 Симфония № 2 (Канчели)
 Симфония № 2 (Каретников)
 Симфония № 2 (Лютославский)
 Симфония № 2 (Малер), 1894
 Симфония № 2 (Мартину)
 Симфония № 2 (Мендельсон), 1840
 Симфония № 2 (Мийо)
 Симфония № 2 (Моцарт), KV 17
 Симфония № 2 (Нильсен)
 Симфония № 2 (Онеггер)
 Симфония № 2 (Пендерецкий), 1979—1980
 Симфония № 2 (Прокофьев), 1924—1925
 Симфония № 2 (Пярт)
 Симфония № 2 (Рахманинов), 1906—1907
 Симфония № 2 (Римский-Корсаков), 1868
 Симфония № 2 (Рубинштейн), 1851
 Симфония № 2 (Сен-Санс)
 Симфония № 2 (Сибелиус)
 Симфония № 2 (Сильвестров)
 Симфония № 2 (Скрябин), 1901
 Симфония № 2 (Стенхаммар)
 Симфония № 2 (Уствольская)
 Симфония № 2 (Фибих)
 Симфония № 2 (Хачатурян)
 Симфония № 2 (Чайковский), 1872
 Симфония № 2 (Шнитке)
 Симфония № 2 (Шостакович), 1927
 Симфония № 2 (Шуберт)
 Симфония № 2 (Шуман)
 Симфония № 2 (Щедрин)
 Симфония № 2 (Элгар)
 Симфония № 2 (Энеску)

 002